Couvent Sainte-Claire en Dordogne, France
 Couvent Sainte-Claire en Haute-Savoie, France
 Couvent de Sainte Claire de Gandia, province de Valence, Espagne